Schill-Denkmale sind an Ferdinand von Schill erinnernde Denkmale. Es gibt folgende Schill-Denkmale:

 Schill-Denkmal (Braunschweig)
 Schill-Denkmal (Stralsund)
 Schill-Denkmal (Wesel)